

Patronyme 

Famille Ludovisi
Famille Boncompagni, devenue en 1681 Boncompagni-Ludovisi.
Alessandro Ludovisi (Bologne,  – Rome, ) fut le  de l'Église catholique, élu sous le nom de Grégoire XV.
 Antonio Boncompagni Ludovisi (1808-1883), VII prince de Piombino, et homme politique italien.
Baldassare Boncompagni-Ludovisi, ( - Rome ), prince de Piombino, historien des mathématiques
 Bernardino Ludovisi (vers 1693 - 1749), également appelé Bernardo, sculpteur italien.

Toponyme 

Ludovisi est l'un des vingt-deux rioni de Rome.